Михаи́л Ре́мизов:
 Ремизов, Михаил Васильевич (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 Ремизов, Михаил Витальевич (род. 1978) — российский политолог и публицист, журналист. Президент Института национальной стратегии.
 Ремизов, Михаил Григорьевич (1948—2015) — советский и российский актёр театра и кино, педагог.
 Ремизов, Михаил Петрович (1891—1983) — партийный деятель, председатель Смоленского губисполкома.